Фильмография Тома Хэнкса, американского актёра (в том числе актёра озвучивания), продюсера, сценариста и режиссёра, включает в себя работу в кинематографе и на телевидении, а также участие в музыкальных видеоклипах и социальных рекламных роликах. За свою карьеру Том Хэнкс получил множество наград и номинаций.

Профессиональный актёрский дебют Тома состоялся в , где Хэнкс сыграл Грумио в пьесе Укрощение строптивой (1977). Вскоре актёр совершил свой дебют на большом экране с незначительной ролью в фильме ужасов «Он знает, что вы одни» (1980). В том же году Хэнкс появился в телесериале «». Его роль в этом шоу привела к гостевым появлениям в различных долгоиграющих телевизионных шоу, в том числе в сериале «Счастливые дни». Появление Хэнкса в шоу сподвигло режиссёра Рона Ховарда взять Тома на главную роль в фэнтезийной романтической комедии «Всплеск» (1984). Его  была в комедии о внезапном изменении возраста «Большой» (1988), за что актёр получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В 1993 году Том Хэнкс снялся вместе с Мэг Райан в романтической комедии режиссёра Норы Эфрон «Неспящие в Сиэтле». Позже в том же году он сыграл роль адвоката-гея, страдающего СПИДом и борющегося с дискриминацией в своей юридической фирме, в драме «Филадельфия». За свою работу Хэнкс получил свою первую премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. За этим последовала романтическая трагикомедия «Форрест Гамп» (1994), за что актёр получил вторую подряд премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, став тем самым вторым в истории человеком с этим достижением, после аналогичного подвига Спенсера Трейси в 1938—1939 годах. В 1995 году Хэнкс сыграл астронавта Джима Ловелла в исторической драме Рона Ховарда «Аполлон-13» и озвучил шерифа Вуди в мультфильме «История игрушек».

Хэнкс дебютировал в качестве режиссёра и сценариста в музыкальной комедии 1996 года «То, что ты делаешь» Позже в том же году он основал вместе с  свою продюсерскую компанию . В 1998 году Хэнкс спродюсировал удостоенный премии «Эмми» мини-сериал-докудраму «С Земли на Луну» и снялся в эпическом военном фильме режиссёра Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», который принёс Тому Хэнксу четвёртую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Позже в том же году он воссоединился с Мэг Райан в другой постановке Норы Эфрон — «Вам письмо». В 2000 году Хэнкс снялся в фильме «Изгой», который принёс ему премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме и пятую номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2001 году Том Хэнкс спродюсировал мини-сериал «Братья по оружию», удостоенный премии «Эмми», и романтическую комедию «Моя большая греческая свадьба». В следующем году, в возрасте 45 лет, Хэнкс стал самым молодым человеком, получившим .

В 2006 году он сыграл профессора Роберта Лэнгдона в экранизации Рона Ховарда одноимённого бестселлера Дэна Брауна «Код да Винчи». Два года спустя Хэнкс стал продюсером музыкальной комедии «Мамма Mia!» (2008) и удостоенного премии «Эмми» мини-сериала Джон Адамс (2008). Хэнкс дебютировал на Бродвее в 2013 году в пьесе Эфрон «», которая принесла актёру номинацию на премию «Тони» за Лучшую мужскую роль в пьесе. Том изобразил телеведущего Фреда Роджерса в драме 2019 года «Прекрасный день по соседству», за которую он получил номинации на лучшую мужскую роль второго плана на премиях «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Кино 

 Цвет фона  обозначает фильмы, которые ещё не были выпущены, но уже находятся в процессе съёмок или постпродакшна.

М Мультфильм.

IMAX-Д Документальный фильм, демонстрировался только в IMAX.

К Короткометражный фильм.

КМ Короткометражный мультфильм.

Д Документальный фильм.

Телевидение 

ТФ Телевизионный фильм.

Д Документальный фильм.

Мини Мини-сериал.

ДМини Документальный мини-сериал.

ДС Документальный сериал.

ХСп Хэллоуиновский спецвыпуск.

РСп Рождественский спецвыпуск.

Музыкальные видеоклипы

Реклама

Примечания

Ссылки 
 
 

Хэнкс, Том
Хэнкс, Том
Хэнкс, Том
Списки:Телевидение
Видеографии